Чернава — топоним в России.

Реки
 Чернава — река в Тамбовской области, приток Воронежа.
 Чернава — река в Тверской области, приток Инюхи.
 Чернава — река в Даниловском районе Ярославской области, приток Касти.
 Чернава — река в Саратовской области, приток Малого Иргиза.

Населённые пункты
 Чернава — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Чернава — село в Измалковском районе Липецкой области.
 Чернава — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Чернава — село в Милославском районе Рязанской области.
 Чернава — деревня в Ряжском районе Рязанской области.
 Чернава — село в Ивантеевском районе Саратовской области.
 Чернава — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.

Фольклорный персонаж
 Чернава — дочь морского царя в новгородской былине о Садко.
 холмы Чернавы — холмы на Венере, названные в честь дочери морского царя Чернавы.

См. также 
 Большая Чернава
 Малая Чернава
 Чернавка